

Cinema
Pioggia (Regen) – film del 1929 diretto da Joris Ivens
 Pioggia (Rain) – film del 1932 diretto da Lewis Milestone
Pioggia (Miss Sadie Thompson) – film del 1953 diretto da Curtis Bernhardt

Persone 

 Davide Pioggia – glottologo italiano

Altro
 Pioggia – fenomeno atmosferico
 Pioggia – singolo dei Diaframma del 1982
Pioggia – dipinto di Marc Chagall
 Pioggia (Rain) – racconto di William Somerset Maugham del 1921

Altre pagine 
La pioggia